Гидроагрегат:

 Гидроагрегат — агрегат, состоящий из гидротурбины и гидрогенератора.
 Гидроагрегат — одно из ведущих крупных серийных предприятий в авиакосмической промышленности России.